Ольга Зубова:
 Зубова, Ольга Александровна (1766—1849) — авантюристка, хозяйка усадьбы «Беззаботная».
 Зубова, Ольга Анатольевна (род. 1993) — российская тяжелоатлетка, чемпионка Европы.